Karl von Mühlfeld ist der Name von

* Johann Carl Megerle von Mühlfeld (ursprünglich Megerle, genannt Karl; 1765–1840), österreichischer Entomologe und Malakologe
 Karl Megerle von Mühlfeld (1897–1973), österreichisch-deutscher Autor von Theaterstücken, Lust- und Hörspielen, Lektor, Dramaturg, Regisseur und Journalist